Mowgli, personnage de fiction créé par Rudyard Kipling. 
 Mowgli (Disney), personnage de fiction apparu pour la première fois dans le long métrage d'animation des studios Disney, Le Livre de la jungle.
 Mowgli : La Légende de la jungle, film d'aventure réalisé par Andy Serkis et sorti en 2018.